Valentine's day désigne en anglais la Saint-Valentin.

 Valentine’s Day, une série télévisée américaine de 1964.
 , un téléfilm de  sorti en 2008.
 Valentine’s Day, un film américain de Duane Clark sorti en 1998.
 Valentine’s Day, un film américain de Garry Marshall sorti en 2010.
 Valentine's Day, un album de John Zorn.
 Valentine's Day, une chanson de Linkin Park sortie en  2007 dans l'album Minutes to Midnight.
 Valentine's Day, une chanson de David Bowie sortie en 2013 dans l'album The Next Day.